Radostín est un toponyme qui peut désigner :

Radostín, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Radostín, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Radostín nad Oslavou, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie